Александр Граббе: Граббе, Александр Николаевич (1864—1947) — генерал-майор Свиты, с 1901 года — граф Граббе-Никитин.
 Граббе, Александр Павлович (1838—1863) — штабс-ротмистр; участник Кавказских походов.